Název Malý potok má více vodních toků:

 Malý potok (přítok Dzikova) – levostranný přítok Dzikova na Slovensku v okrese Sabinov
 Malý potok (přítok Manětínského potoka) – pravostranný přítok Manětínského potoka v okrese Plzeň-sever
 Malý potok (přítok Mrzkého potoka) – pravostranný přítok Mrzkého potoka na Slovensku v okrese Tvrdošín
 Malý potok (přítok Pivovarského potoka) – levostranný přítok Pivovarského potoka na Slovensku v okrese Martin
 Malý potok (přítok Veľkého potoka) – pravostranný přítok Veľkého potoka na Slovensku v okrese Rimavská Sobota
 Malý potok (přítok Líseckého potoka) – pravostranný přítok Líseckého potoka u Postupic, okres Benešov